Socijaldemokratska Partija (kroatisch/bosnisch für „Sozialdemokratische Partei“) bezeichnet:

die Sozialdemokratische Partei Kroatiens
die Sozialdemokratische Partei von Bosnien und Herzegowina